Беневан-л’Аббеи:

 Беневан-л’Аббеи — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Беневан-л’Аббеи — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.